In the region of the summer stars kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
In the region of the summer stars (album), een studioalbum van The Enid
In the region of the summer stars (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk